En diverses llengües polinèsies, significa «illa de sorra» i és un nom comú utilitzat a diferents indrets de la Polinèsia:
 Illes Marqueses: bancs de sorra Motu One (Marqueses), o île de Sable.
 Illes de la Societat:
 Atol Motu One (Societat), o Bellinghausen.
 Illot a l'escull coral·lí de Bora Bora.
 Illes Cook: illot de l'atol Suwarrow.
 Illes Loyauté: esculls a Uvea.
A més, d'origen anglès és:
 Illes Cook: Motu One Foot, «illa d'un peu», a Aitutaki.